Schüttgut ist 
 ein körniges oder auch stückiges Gemenge, siehe Schüttgut.
 der Stammsitz der Familien Porsche-Piëch in Zell am See, siehe Schüttgut (Zell am See)